Santa Rosa de Copán kan syfta på:

Honduras 

 Santa Rosa de Copán (kommun), Departamento de Copán, 
 Santa Rosa de Copán (departementshuvudort), Departamento de Copán,